Ю́рий Бочкарёв:
 Бочкарёв, Юрий Викторович (род. 1954) — российский дипломат.
 Бочкарёв, Юрий Георгиевич (1938—2011) — министр энергетики и электрификации Украины.